Гуадальмес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 71,99 км². Население — 866 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля